Зоран Йованович (; род. 7 июня 1979) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2006).

В составе сборной Хорватии участник 38-й Олимпиады (2008) в Дрездене и 18-го командного чемпионата Европы (2011) в Порто Каррас.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Хорватии